ISO 8859-9 (Latin-5) — кодировка в стандарте ISO 8859 для турецкого языка.

На основе ISO 8859-9 была создана кодировка Windows-1254.

Таблица 
Нижняя часть таблицы (0—7F) не показана, так как совпадает с US-ASCII. Цифры под символами обозначают их номер в Юникоде. Жёлтым помечены отличия от ISO 8859-1.

Ссылки 
 Официальная таблица кодировки на сайте www.unicode.org

9
Турецкий язык